

Geografia

Croazia 
 Breno – comune (Regione raguseo-narentana)

Italia 
 Breno – comune nella provincia di Brescia (Lombardia)
 Breno – frazione di Bellagio, comune nella provincia di Como (Lombardia)
 Breno – frazione di Borgonovo Val Tidone, comune nella provincia di Piacenza (Lombardia)
 Breno – frazione di Chialamberto, comune nella città metropolitana di Torino (Piemonte)

Svizzera 
 Breno – ex comune ora frazione di Alto Malcantone, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
Breno – probabile pseudonimo di Giovanni Antonio Colonna di Cesarò all'interno del Gruppo di Ur

Calciatori
 Breno Vinicius Rodrigues Borges (1989) – calciatore brasiliano
 Breno Gonçalves Lopes (1990) – calciatore brasiliano
 Breno Lorran da Silva Talvares (1995) – calciatore brasiliano
 Breno Henrique Vasconcelos Lopes (1996) – calciatore brasiliano
 Breno Washington Rodrigues da Silva (2000) – calciatore brasiliano